Чепље може бити:

 Чепље (Вранско), насељено мјесто у општини Вранско, Република Словенија
 Чепље (Кочевје), насељено мјесто у општини Кочевје, Република Словенија
 Чепље (Литија), насељено мјесто у општини Литија, Република Словенија
 Чепље (Луковица), насељено мјесто у општини Луковица, Република Словенија